

Patronyme 

 Eugène-Jean Chapleau (1882-1969), un peintre français ;
 Joseph-Adolphe Chapleau, un premier ministre du Québec.
 Serge Chapleau, un caricaturiste québécois.

Toponyme 

 Chapleau, une municipalité de l'Ontario.
 Chapleau, une circonscription électorale provinciale de la région de l'Outaouais, au Québec.
 Chapleau, une ancienne circonscription électorale fédérale de la région l'Outaouais, au Québec.